Zíper — fecho de roupas

História 

 Zíper (morto em 547) — oficial de guarda 
 Zíper (ativo em 556) — oficial de guarda 
 Zíper (tribuno dos números) — oficial militar do 

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de história